

Carriera
Ha giocato in massima serie e in Copa Sudamericana con la maglia dell'Argentinos Juniors.

Palmarès

Competizioni nazionali 

Boca Juniors: 2019-2020

Boca Juniors: 2022
 
Boca Juniors: 2022
 
Boca Juniors: 2022

Note

Collegamenti esterni